Desa Pungging kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pungging (administrativ by i Indonesien, lat -7,88, long 112,82), Jawa Timur, 
 Desa Pungging (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 112,58), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar